Lisa Sparks (Bowling Green (Kentucky), 6 de outubro de 1977) é o pseudônimo de uma atriz pornográfica norte-americana.

Biografia 
Sparxxx nasceu em Bowling Green, Kentucky, Estados Unidos, América do Norte. Antes de entrar para a indústria do entretenimento adulto, Sparxxx era uma estudante universitária, tendo concluído o Mestrado em Artes com ênfase em Multimídia e extensão em Negócios na Universidade de Kentucky.

Carreira em filmes adultos 
Ela é reconhecida por deter o recorde mundial no de sexo grupal, em número de parceiros, por fazer sexo com 919 homens em um único dia. O recorde foi alcançado na Polônia, na convenção de pornografia Eroticon 2004. Ela também apareceu em The Surreal Life, um reality show da TV Americana ao lado do legendário astro do pornô Ron Jeremy.

Lisa é dona da Sparxxx Cash & Sparxxx Entertainment, uma empresa webmaster operando vários sites pornô, incluindo o seu próprio, que é operado junto ao marido.

Ligações externas 
  Página oficial da atriz
  Sobre o recorde em Gang Bang
  Lisa Sparxxx no Internet Movie Database
  Lisa Sparxxx no Internet Adult Film Database
  'Lisa Sparxxx no Adult Film Database

Atrizes pornográficas dos Estados Unidos
Naturais de Bowling Green (Kentucky)